Андрюшкино — село в Нижнеколымском районе Якутии, центр муниципального образования сельское поселение Олёринский наслег.

География 
Располагается в 450 километрах к северо-западу от центра наслега Черского на правом берегу реки Алазея.

История 
Село образовано в 1940 году с созданием колхоза Сутаня Удеран, деятельность которого была сосредоточена на оленеводстве и охоте. В том же году было построено много домов.

Население

Инфраструктура 
В селе есть детский сад, школа, средняя школа (единственная полиэтническая школа России), больница, пекарня, магазины, котельная, которая в 2008 году вышла из строя при температуре −45 °С, дом культуры, а с 1994 года также работает этнографический музей об истории, культуре и традициях народов тундры.

Место считается одним из самых труднодоступных, зимой можно добраться по зимнику, летом — только по реке и на вертолёте.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеколымского улуса